Plusieurs villes possèdent une rue ou une avenue des Bécassines :

Belgique 
 Avenue des Bécassines à Bruxelles

Canada 
 Rue des Bécassines à Québec

France 
 Avenue des Bécassines à Carquefou
 Rue des Bécassines à Olonne-sur-Mer

Bécassines Rue